Ираклий Михайлович Шанидзе () — грузинский профессиональный фотограф, основатель, декан Международной академии фотоискусства. Один из ярких, узнаваемых мастеров современной рекламной, арт-фотографии, запоминающейся особым, ироничным, психологическим стилем. Победитель многочисленных международных премий и конкурсов.

Биография 
Ираклий Шанидзе родился 18 октября 1968 года в Тбилиси. Окончил Московский государственный университет, кафедра химической энзимологии. В 1993 году переехал в Детройт, Мичиган (США), в 2001 году получил степень доктора наук в Мичиганском университете. В 2000 году окончил New York Institute of Photography.

Фотографией Ираклий начал заниматься в 12 лет, когда дед подарил ему трофейный фотоаппарат Reflex Korella. Учась в МГУ имени Ломоносова, работал фотокорреспондентом газеты «Вестник Московского Университета». В годы службы в армии являлся фотокорреспондентом газеты «Слава Родины» Прикарпатский военный округ.

В 2000 году открыл фотостудию в Детройте (США).
В 2004 году совместно с Павлом Киселевым учреждает Международную Академию Фотоискусства.

В 2004—2007 как фотограф, сотрудничал с труппой театра Лицедеи.

Работы Шанидзе находятся в постоянной экспозиции галерей: FotoLoft г. Москва, Leica Fotografie International photo stories permanent collection, River Edge Gallery, Wyandotte Также его работы представлены в галереях: Государственный Выставочный Зал Манеж, Санкт-Петербург, The Museum Of Russian Art (MORA)

В качестве рекламного фотографа сотрудничает со многими мультинациональными корпорациями, в частности: Japan Tobacco International, Lexar Microsystems, Inc., Leica Camera AG.

Автор ряда статей по фотографии.

Для фотографий Ираклия характерно использование разнообразных, необычных, изобретенных им самим приемов и техник. В частности, применение сложных схем с использованием зеркал, световых схем, которые позволяют добиться оригинальных эффектов, не прибегая к монтажу и специальным компьютерным программам, используя исключительно фотографические средства.

Ираклий Шанидзе — один из немногих рекламных фотографов, кто в работе пользуется только фотоаппаратами системы Leica M.

Наибольшую популярность ему принесли снимки, выполненные в иронической манере, наполненные аллюзиями, изменчивыми образами и парадоксальным сочетанием форм, рождающие у зрителя необычные визуальные ассоциации

Живёт и работает в Детройте, штат Мичиган (США). В настоящее время Ираклий сконцентрировал свои творческие усилия на визуальной интерпретации классического танца. Среди его клиентов труппа ArtlabJ, The Ballet Detroit Foundation. Артисты балета — Алиса Содолева, Кинан Кампа — Мариинский театр, Виктория Ананян — Les Ballets de Monte Carlo, Патриша Жоу Staatsballett Berlin, Ольга Павлова, Сергей Сидорский Национальная опера Украины, Антон Корсаков Мариинский театр, Даниил Симкин Американский театр балета.

В настоящее время Главный редактор журнала Moving with Detroit (тираж 2500 экз).

Награды и премии 
 2014 Премия «Лучший фотограф». Шорт-лист номинации «Концептуальная фотография»
 Trierenberg super circuit, золотая медаль, категория портрет, 5’2011  
 Professional Nomination, B&W Spider Awards 2010
 Best Photographer, Real Detroit Weekly Magazine Readers Poll, 2’2011
 Best Photographer, Real Detroit Weekly Magazine Readers Poll, 4’2009
 First Prize, SPJ Excellence Award (Michigan chapter) 5’2008
 Российский фотограф года 2007, Номинация «художественная фотография.
 Professional Nomination, B&W Spider Awards 2007
 Специальный приз, Конкурс «Forema», Moscow 2006
 Приз за самую оригинальную работу, Международный конкурс Sony «Like.No.Other.», Москва, Россия 2005

Выставки 
 2014 Империя абсурда; Хабаровск 6’2014  
 2011 Dirty Show Detroit; специальный гость; 2’2011   
 2011 PhotoVoice Auction 2011 Preview Exhibition 112011 PhotoVoice Auction 2011 Preview Exhibition lot 65
 2011 River Edge Gallery, Wyandotte MI USA, 1 '2011 
 2011 Персональная выставка, Акакао, Санкт-Петербург, Россия, 11’2010
 2010 Invito Alle Nozze, Персональная выставка, Фотолофт / Арт-Москва, Москва, Россия, 9-10’2010  
 2010 Выставка работ студентов International Academy of Photographic Arts, посольство Украины, Токио, Япония; куратор, 5-8’2010
 2010 PHOTO EXHIBITION TO BENEFIT THE MUSEUM OF RUSSIAN ART (MORA) July 20-30, 2010    
 2010 Персональная выставка «М8Ж», Leica-центр «Яркий Мир», Санкт-Петербург, Россия, 5’2010  
 2009 Человек. Круговороты бытия. Выставочный зал Манеж, Санкт-Петербург, Россия, 8’2009
 2008 Free Range Photo https://web.archive.org/web/20110715165240/http://www.redmarines.com/freerangephoto/; 9’2008
 2008 Leica Fotografie International Magazine, Leica Master Shots permanent collection, 9’2008    
 2008 International Photo Festival in Estremos, Portugal  ; куратор, 9’2008
 2008 Fotoloft, Moscow, Russia; featured artist for the first issue of Portfolio Magazine, 6’2008 
 2008 Dirty Show Detroit http://www.dirtyshow.org ; special quest artist, 2’2008 
 2007 Фотолофт, Москва, Россия; постоянная коллекция 11’2007 
 2007 Univers d’Artistes; featured artist, 11’2007  
 2007 International Photofestival in Estremoz, Portugal; principal artist 11’2007
 2007 Severance Gallery, Detroit 7’2007
 2007 Фестиваль современной фотографии, Центр Современного Искусства «Винзавод», Москва, Россия; featured artist, 5’2007 
 2007 Panhorama Gallery, Tempere, Finland; personal show 5’2007    
 2003 Chaplin Club, St. Petersburg, Russia; show «Fine Play» 10’2003 
 2003 Michael Mullan’s Gallery, London ON Canada; group show 8’2003
 2003 Royal Oak Main Theater, Royal Oak, MI USA; personal show 5’2003
 2003 «Foto-island», Moscow; Personal show , 3’2003
 2003 Studio Center, Ann Arbor; exhibition «Russian Eye», principal artist, 3’2003

Интервью 
 Интервью журналу «Собрание» 
 Аргументы и Факты Казахстан. № 25/2014. Рубрика «Свободное время» статья «Откровения фотомастера».
 Интервью порталу «Вести Москвы» 
 Интервью порталу «Провинция»
 Интервью газете Экспресс К (Казахстан)
 Интервью газете «Известия» (Казахстан)
 Интервью  радиостанции «Маяк» программа «Разум и чувства»
 Интервью  ИА REGNUM
 Журнал «Фотодело»
 Интервью общественно-политическая газета «Время»
 Интервью порталу «Фото Взгляд» 
 The Times. Мастеркласс «Шаг к искусству Шанидзе»
 Интервью Агентство Press KZ
 Интервью PhotoArtCreation 
 Интервью Томские новости+
 Signature Magazin. — P. 14—15.

Публикации 
 Irakly Shanidze, «Photography: The Art Of Deception», 2016, Amherst Media Publishing, ISBN-10: 168203092X
   News from the Leica M World ADVENT CALENDAR 12’2014
   Forbes 8’2014
 Irakly Shanidze, photo Keenan Kampa. Teen Vogue USA 11’2013
 Irakly Shanidze, photo Keenan Kampa. Glamour Spain 12’2013
 Gary Avanesyan, Pavel Dolezhal, Irakly Shanidze, Ed Tevosov. «Snipers in Love», Prague 2003 ISBN 80-86315-07-X
 Ираклий Шанидзе, Журнал Portfolio Fotoloft   
 Ираклий Шанидзе, «Портрет в фуражке с поросёнком», Siberian Photo 6’2001
 Ираклий Шанидзе, «Макрофотография», Siberian Photo 1’2002
 Ираклий Шанидзе, «Управление цветами в цифровой фотографии», Siberian Photo, 2’2002
 Ираклий Шанидзе, «Телеобъективы. Фотография для сильных и состоятельных», Siberian Photo 3’2002
 Ираклий Шанидзе, «Десять советов начинающему фотографу», Siberian Photo 4’2002
 Evgeny Safian, Irakly Shanidze, «Сплит-тонирование вчера и сегодня», Siberian Photo 6’2002
 Irakly Shanidze, «Contax N Digital», Siberian Photo 1’2003
 Ираклий Шанидзе, «Contax N Digital» (English translation) 
 Ираклий Шанидзе, «Гламур в фотографии», Siberian Photo 6’2003
 Ираклий Шанидзe, «Canon EOS 10D», PRO Photo (5-6) 2003, Москва, Россия
 Ираклий Шанидзе, «Фабрика ангелов», PRO Photo, (7) 2003, Москва, Россия
 Irakly Shanidze, «Leica Digilux 2», PRO Photo 6(16) 2004
 Ираклий Шанидзе, «Костюм», «Rolex Oyster Perpetual»; Сборник «Совершенно Несерьезно», коллектив авторов под эгидой lib.ru, 2006
 Irakly Shanidze, «The Elements of Style», 
 Irakly Shanidze, «Tulip of Passion», 
 Irakly Shanidze, «Digital Technologies in Teaching Photography», 
 Pavel Kiselev, Irakly Shanidze, «Photography as a Way of Life», 
 Irakly Shanidze, «Camera and Photographic Style», 
 Irakly Shanidze, «Camera and Photographic Style» (Russian translation), 
 Irakly Shanidze, «Carl Zeiss ZM For Image Connoisseurs», 
 Irakly Shanidze, «Perfume Photography», 
 Ираклий Шанидзе, «Композиция и зрительная гармония», Digital Photo, 2.2006, Москва, Россия
 Ираклий Шанидзе, «Империя абсурда», Free Time, 4’2010, Москва, Россия  
 Ираклий Шанидзе, «Япония: Вчера. И завтра», журнал Sharp, 4.2011, Москва, Россия  
 Ираклий Шанидзе, «Ираклий Шанидзе: как себя продать подороже?», Информационный портал «Вести Москвы» 06.2014, Москва, Россия  
 Irakly Shanidze, «Photography: The Art of Deception: How to Reveal the Truth by Deceiving the Eye» Amherst Media (November 15, 2016), ISBN 1-68203-092-X, ISBN 978-1-68203-092-9

Творчество

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт 
 Страница в Facebook
 Сайт Международной Академии Фотоискусства 
 Галерея Фотолофт
 сайт «The Ballet Detroit Foundation» 

Персоналии:Детройт
Персоналии:Москва
Участники проектов Викимедиа
Фотографы-портретисты
Фотографы-сюрреалисты